Уоттах () — топоним (основной тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Уоттах — озеро, Красноярский край, координаты 72°54' с. ш. 101°44' в. д..
 Уоттах — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 62°21' с. ш. 134°10' в. д..
 Уоттах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°50' с. ш. 119°33' в. д..
 Уоттах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°12' с. ш. 116°31' в. д..
 Уоттах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°57' с. ш. 111°04' в. д..
 Уоттах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°10' с. ш. 117°50' в. д..
 Уоттах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 63°43' с. ш. 122°29' в. д..
 Уоттах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°43' с. ш. 151°48' в. д..
 Уоттах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°48' с. ш. 146°14' в. д..
 Уоттах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°08' с. ш. 136°21' в. д..
 Уоттах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 66°24' с. ш. 132°55' в. д..
 Уоттах — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°01' с. ш. 117°12' в. д..
 Уоттах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 69°43' с. ш. 140°10' в. д..
 Уоттах — падь, Республика Саха (Якутия), координаты 63°31' с. ш. 122°21' в. д..
 Уоттах — река, Республика Саха (Якутия), координаты 61°46' с. ш. 114°23' в. д..
 Уоттах — остров, Республика Саха (Якутия), координаты 62°36' с. ш. 129°56' в. д..
 Уоттах — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°34' с. ш. 119°16' в. д..
 Уоттах — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°39' с. ш. 116°48' в. д..

Примечания

См. также 
 Уоттах-Хая — названия гор